Handy Andy – film del 1921 diretto da Bert Wynne
Handy Andy – film del 1934 diretto da David Butler